Die Abkürzung CML steht für:

 Chronische myeloische Leukämie
 Chemical Markup Language
 Corporate Mortgage Loans
 Corpus Medicorum Latinorum
 Commodore Markup Language
 Coupled Map Lattice, ein dynamisches System, in dem die Werte der Elemente kontinuierlich verändert werden im Gegensatz zu zeitdiskreten Systemen (siehe auch Künstliches neuronales Netz).
 Current Mode Logic, Ausführung als ECL oder MCML möglich
 Centrum voor Milieukunde Leiden im Begriff CML-Methode/CML-Modell, einem Verfahren zur Wirkungsabschätzung von Stoff- und Energieströmen in der Umwelt, entwickelt 1992 vom Centrum voor Milieukunde in Leiden
 Carboxymethyllysin
 Capital Market Line, die Kapitalmarktlinie, die u. a. im Capital Asset Pricing Modell verwendet wird.
 Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen

CML